Anabas är ett släkte av fiskar. Anabas ingår i familjen Anabantidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Anabas